Die Virginia Slims of Chicago 1990 waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier im UIC Pavilion in Chicago. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 9. bis 18. Februar 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Chicago